Нидерергайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Энсисайм. До марта 2015 года коммуна в составе кантона Энсисайм административно входила в состав округа Гебвиллер.

Площадь коммуны — 12,51 км², население — 972 человека (2006) с тенденцией к росту: 1021 человек (2012), плотность населения — 81,6 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 980 человек, а в 2012 году — 1021 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 667 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 512 были экономически активными, 155 — неактивными (показатель активности 76,8 %, в 1999 году — 74,7 %). Из 512 активных трудоспособных жителей работали 479 человек (250 мужчин и 229 женщин), 33 числились безработными (16 мужчин и 17 женщин). Среди 155 трудоспособных неактивных граждан 50 были учениками либо студентами, 74 — пенсионерами, а ещё 31 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 410 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 963 человека. При этом медиана доходов составила 23004 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки